An Indian Nemesis – film del 1911 prodotto dalla Bison Motion Pictures e  New York Motion Picture
 An Indian Nemesis – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company